La competizione dello slalom speciale femminile di sci alpino ai X Giochi olimpici invernali si è svolta il 13 febbraio 1968 sulla pista Le Recoin a Chamrousse.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Slalom speciale femminile